A 693-as jelzésű regionális autóbusz Szigethalmon hurokjárati jelleggel, az Autóbusz-állomástól indulva, az Autóbusz-forduló érintésével közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

|-
!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Autóbusz-állomásvégállomás||17
|align=left|
|-
|1||TÜZÉP telep||16
|align=left|
|-
|2||Városháza||15
|align=left|
|-
|3||Szabadkai úti iskola||14
|align=left|
|-
|4||Széchenyi út||13
|align=left|
|-
|5||Gyöngyösi utca||12
|align=left|
|-
|∫||Viola utca||11
|align=left|
|-
|6||Nefelejcs utca||∫
|align=left|
|-
|7||Autóbusz-forduló||∫
|align=left|
|-
|8||Nyár utca 116.||∫
|align=left|
|-
|9||Nyár utca 156.||∫
|align=left|
|-
|10||Szabadkai út 270.||10
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szigethalom autóbuszvonalai